Lingao Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Lingao Xian (härad i Kina), Hainan, 
 Lincheng (häradshuvudort i Kina), Hainan, 

Robotskapade Kinaförgreningar